Exzeptionalismus (von lateinisch exceptio „Ausnahme“) steht für:

 Exzeptionalismus (Geologie), ein Erklärungsmuster für außergewöhnliche Gesteinsbildungsprozesse
 Amerikanischer Exzeptionalismus, Anspruchsdenken der USA